Каніболо́цький — українське прізвище.

Відомі носії:

 Каніболоцький Антон Олегович — український футболіст, воротар.
 Каніболоцький Павло — доктор геологічних наук, ректор Чернівецького університету.

Українські прізвища